Neu Kleinow steht für:

 Neu-Kleinow (Uckerfelde), Wohnplatz im Ortsteil Falkenwalde von Uckerfelde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Neu Kleinow (Plattenburg), Wohnplatz im Ortsteil Kleinow von Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg